Franciszek Kossowski (zm. 1700) – wojski lubelski
 Franciszek Marceli Kossowski (zm. 1782) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, podkomorzy drohicki
 Franciszek Kossowski (1896–1915) – żołnierz Legionów Polskich, 12 maja 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy